LBT steht für:
 Large Binocular Telescope, Doppelteleskop auf dem Mount Graham, Arizona
 Leo Betzl Trio, deutsche Jazz-Combo
 Linienbedarfstaxi, eine Sonderform des öffentlichen Personennahverkehrs, siehe ÖPNV-Sonderformen #Anruflinienbus, Rufbus, Taxibus
 Lötschberg-Basistunnel, Eisenbahntunnel in der Schweiz
 Flughafen Lumberton (IATA-Code), Flughafen in Lumberton, North Carolina
 Nouvelair Tunisie (ICAO-Code), tunesische Fluggesellschaft

lbt steht für:
 Lachi (ISO-639-3-Code), eine der Kadai-Sprachen

Abkürzung